Der Russische Frauenfußball-Pokal (, transkribiert Kubok Rossii po futbolu sredi schenschtschin) ist ein alljährlicher Fußball-Pokalwettbewerb der Frauen, der vom Russischen Fußballbund ausgetragen wird. Er entstand im Jahr 1991 noch unter dem Namen Pokal der UdSSR (). Nach dem Zerfall der Sowjetunion erhielt der Pokal ab 1992 seinen heutigen Namen.

Pokalfinale 

 1998: Zweites Spiel zwischen Energija Woronesch und WDW Rjasan nicht mehr ausgetragen, da Energija Woronesch nicht antrat, nachdem für dieses Spiel fünf Spielerinnen im Vorfeld disqualifiziert worden waren. Dadurch wurde WDW Rjasan vom Verband zum Pokalsieger ernannt.
 2002: Lada Toljatti kampflos Pokalsieger, da ZSK WWS Samara aus finanziellen Gründen nicht antrat.
 2006: Spartak Moskau setzte im ersten Spiel eine nicht spielberechtigte Spielerin ein, deshalb wurde das Spiel mit 3:0 Toren für Rossijanka Moskowskaja Oblast gewertet. Originalspielstand war 2:2.

Alle Sieger

Weblinks 
 Übersicht über die Finalspiele des Pokals (englisch)
 Russischer Fußball-Pokal 2009 auf womenfootball.ru (russisch)

Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften
Pokal Frauen
Frauensport in Russland